Wirfs ist der Familienname folgender Personen:

 Rebecca Wirfs-Brock (* 1982), US-amerikanische Softwareentwicklerin
 Tristan Wirfs (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler